Tsukushi peut se référer à :
 un rat roux, membre très influent de la triade Ouza ;
 aux anciennes provinces de Chikuzen et de Chikugo, toutes deux situées sur l'île de Kyūshū au Japon ;
 dans un emploi archaïque, à toute l'île de Kyūshū ;
 au prénom d'un personnage du manga Hana yori dango (花より男子), Makino Tsukushi (牧野 つくし). Ce prénom peu commun signifie aussi prêle des champs, une « mauvaise herbe » ;
 un ancien ferry de la compagnie Hankyu Ferry qui a navigué de 2003 à 2021.